Duńska 1. division w piłce nożnej (1990) był 78. sezonem mistrzostw Danii w piłce nożnej. Liga liczyła 14 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Odense BK. Nowym mistrzem Danii został zespół Brøndby IF.

Tabela końcowa

Baraże o awans/utrzymanie 
Aalborg BK - Boldklubben 1909 4 - 0; 6 - 5
Boldklubben 1913 - Vejle BK 0 - 1; 1 - 0, po dogr. karne: 3 - 4

Zespoły Aalborg BK i Vejle BK utrzymały się w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Zobacz też 
 Duńska 1. division w piłce nożnej

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Danii
1990 w Danii
1990 w piłce nożnej